Danubius bezeichnet:

 in der Antike die Donau
 den Flussgott der Donau, siehe Danuvius
 eine Hotelgruppe, siehe Danubius Hotels
Siehe auch:
 Danube
 Danubia